Hermberg ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Hermbergsches Haus in der Johannisstraße (heute: Dr.-Julius-Leber-Straße) in Lübeck